Shōgo Shimada ist der Name folgender Personen:

* Shōgo Shimada (Schauspieler) (1905–2004), japanischer Schauspieler
 Shōgo Shimada (Fußballspieler) (* 1979), japanischer Fußballspieler